Stuifzand (verwaaiend zand), zand dat door de wind verplaatst wordt
Zandverstuiving, een landschapstype met bijbehorende levensgemeenschap
Zandverstuiving (natuurdoeltype), een begrip in het natuurbeheer
Stuifzand (dorp), een dorp in de gemeente Hoogeveen